Макси́м Серге́евич Макси́мов () — российский футболист, нападающий воронежского «Факела».

Биография 
Вырос в Воронеже в спортивной семье. 

Максим ещё молодой парень, 21 год всего. Думаю, именно в этом сезоне он хорошо раскрылся. Его в наш чемпионат привёз Константин Сарсания, к себе в «Атлантас». Там Максимов отыграл более двух лет, почти три. После прошлого сезона их пути разошлись, не смогли договориться, и Максим стал искать другой клуб. Ездил в «Динамо» Минск на просмотр, но что-то не срослось. Наш клуб его неплохо знал, и президент сам договорился с Максимом о переходе в «Тракай», — сказал игрок команды Дейвидас Чеснаускис.
На взрослом уровне начал выступать в 2014 году за литовский клуб «Атлантас». Дебютировал в чемпионате Литвы 8 марта 2014 года в матче против «Дайнавы», заменив во втором тайме встречи Эвальдаса Разулиса.
10 июля 2014 года впервые сыграл в матче еврокубка. На 87-й минуте встречи первого квалификационного раунда Лиги Европы против люксембургского клуба «Дифферданж» сменил на поле Тадаса Элиошюса и две минуты спустя забил гол, который позволил «Атлантасу» выйти во второй квалификационный раунд.

Перейдя летом 2017 года в другой литовский клуб «Тракай», стал регулярно забивать. По итогам пяти матчей Лиги Европы стал лучшим бомбардиром квалификации европейского футбольного турнира, забив 7 голов..

Осенью 2020 года перешёл в воронежский Факел, где стал игроком основы и лучшим бомбардиром команды.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
«Атлантас»
 Серебряный призёр чемпионата Литвы: 2013
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы (2): 2014, 2015
 Финалист Кубка Литвы: 2014/15

«Вардар»
 Серебряный призёр чемпионата Македонии: 2017/18

«Факел»
 Серебряный призёр Первого дивизиона: 2021/22

Личные 
 Лучший бомбардир ФНЛ 2021/22 (22 гола)

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Ритеряй»
Игроки ФК «Вардар»
Игроки ФК РФШ
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Факел» Воронеж